SEI kan syfta på: 

 Stockholm Environment Institute
 socioekonomisk indelning, ett system som används vid statisktiska undersökningar, bland annat av SCB (Statistiska centralbyrån) för att definiera socialgruppstillhörighet
 Software Engineering Institute, ett institut för programutvecklingsmetodik vid Carnegie Mellon University